Эшен — топоним. Может означать:

 Эшен (река) — река в Турции.
  — махалле в Турции.
 Эшен — община в княжестве Лихтенштейн.
 Эшен — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Аррас.
 Эшен — упраздненный кантон во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.